Terna — Rete Elettrica Nazionale S.p.A. — итальянская компания, владеет сетью высоковольтных линий в Италии. Рыночная доля компании составляет 98 %, что делает компанию монополистом в данном секторе итальянской энергетики. Ранее компания являлась дочерней компанией, находившейся в полной собственности компании Enel, а в 2004 году акции Terna были предложены широкому кругу инвесторов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании Италии